Ostrówek heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Ostrówek (Grabów), Dorf im Powiat Łęczycki der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Grabów
 Ostrówek (Koczała) (dt. Engsee), Dorf im Powiat Człuchowski der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Koczała
 Ostrówek, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Lubartowski der Woiwodschaft Lublin, siehe Gmina Ostrówek (Powiat Lubartowski)
 Ostrówek (Powiat Wieluński) (dt. Ostrowek, 1939–1943 Osterwerder, 1943–1945 Eiland), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Wieluński der Woiwodschaft Łódź
 Ostrówek (Siedlce), Dorf in der Woiwodschaft Masowien; siehe Siedlce (Landgemeinde)
 Ostrówek (Warka), Dorf im Powiat Grójecki der Woiwodschaft Masowien; siehe Warka
 Ostrówek (Wyrzysk), Dorf im Powiat Pilski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Wyrzysk